Нарышкина — фамилия. Женская форма фамилии .

Известные носительницы  
 Нарышкина, Евдокия Петровна (урождённая Гамильтон, в монашестве Деворра) — деятель старообрядчества, тётка царицы Натальи Кирилловны.
 
 
 Нарышкина, Елизавета Петровна (урождённая Коновницына; 1802—1867) — фрейлина императорского двора, жена декабриста М. М. Нарышкина, последовавшая за ним в ссылку.
 
 Нарышкина, Маргарита Михайловна (в браке Тучкова, в монашестве Мелания, игуменья Мария; 1781—1852) — супруга героя войны 1812 года генерала А. А. Тучкова, основательница Спасо-Бородинского монастыря.
 Нарышкина, Марина Осиповна (1741—1800) — статс-дама; жена обер-шталмейстера Льва Александровича Нарышкина.
 
 Нарышкина, Надежда Ивановна (урождённая Кнорринг, 1825—1895) — светская «львица», возлюбленная А. В. Сухово-Кобылина и супруга Александра Дюма-сына.
 
 Нарышкина, Ольга Станиславовна (урождённая Потоцкая; 1802—1861) — дочь польского магната Станислава Щенсного Потоцкого и знаменитой авантюристки Софии Глявоне.
 Нарышкина, Софья Дмитриевна (1805—1824) — дочь фаворитки императора Александра I Марии Нарышкиной, состоявшей в браке с Дмитрием Нарышкиным.